Le Canary Wharf Squash Classic 2012 est l'édition 2012 du Canary Wharf Squash Classic qui se déroule au quartier Canary Wharf de Londres du 19 au 23 mars 2012. 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série, 4 joueurs qualifiés. 

Nick Matthew l'emporte en finale face au  mondial James Willstrop.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canary Wharf Squash Classic
 Saison 2012 de la PSA

Liens externes 

Canary Wharf Squash Classic
Sport à Londres en 2012
Sport en mars 2012
Squash en 2012